Hermann Pohle ist der Name folgender Personen: 

* Hermann Pohle (Maler) (1831–1901), deutscher Maler
 Hermann Pohle (Zoologe) (1892–1982), deutscher Zoologe
 Hermann Emil Pohle (1863–1914), deutscher Maler